Argentina kan avse:

Argentina – en stat i Sydamerika
Argentinska konfederationen – statsbildning i Sydamerika åren 1831-1861
Argentina (djur) – ett släkte av fiskar
Don't Cry for Me Argentina – en sång
Argjentina Ramosaj – albansk-nederländsk sångerska
Argentina Menis– rumänsk friidrottare
M/S Argentina (1935) – svenskt fartyg
469 Argentina – en asteroid i huvudbältet

Geografi

Länder, och platser utanför alla länder 

 Argentina, självständig stat,

Antarktis 

 Cordón Argentina, bergstopp, 
 Argentina (ö),

Chile 

 Argentina (gruva i Chile, Región de Atacama, Provincia de Copiapó, lat -28,08, long -70,96), 
 Argentina (gruva i Chile, Región de Atacama, Provincia de Copiapó, lat -27,14, long -69,92),

Italien 

 Torrente Argentina (vattendrag i Italien, Ligurien),

Mexiko 

 Argentina, Bochil, 
 Argentina, El Bosque, 
 Argentina, Chilón,